Arona (Spanyolország), település Spanyolországban, Santa Cruz de Tenerife tartományban.
Arona (Olaszország), település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében.
Arona (Pennsylvania)

Arona magyar női keresztnév

Terméknévként 
 SEAT Arona, 2017 óta gyártott crossover